Helmut Brade ist der Name folgender Personen:

* Helmut Brade (Grafikdesigner) (* 1937), deutscher Bühnenbildner, Grafikdesigner und Hochschullehrer
 Helmut Brade (Fußballspieler) (* 1947), deutscher Fußballtorwart